Cloche (frz. „Glocke“) steht für:
 einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Huisne, siehe Cloche (Huisne)
 eine Form des Damenhuts, siehe Glockenhut
 eine Servierglocke, siehe Glosche

La Cloche ist Titel von:
 La Cloche (Zeitschrift), 1868 von Louis Ulbach gegründete satirische Zeitschrift
 La Cloche (Film), surrealistischer Film von Jean L’Hôte aus dem Jahr 1964

Cloche ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Cloche († 1720), Ordensmeister der Dominikaner
 Maurice Cloche (1907–1990), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent